Las siglas ADR pueden referirse a:

 Acuerdo ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road o ADR).
 ADR Esparza, equipo de fútbol aficionado de Costa Rica.
 Asociación Deportiva Ramonense, equipo de fútbol aficionado de Costa Rica.
 Agencia de Desarrollo Regional y la asociación que las agrupa, conocida como Foro ADR.
 Partido político de Luxemburgo Comité de Acción para la Democracia y la Justicia de los Pensionistas (Aktiounskomitee fir Demokratie a Rentegerechtegkeet o ADR).
 Alan Docking Racing, una escudería de automovilismo británica.
 American Depositary Receipt (ADR).
 República Democrática de Azerbaiyán, por sus siglas en azerí, Azərbaycan Demokratik Respublikası, (1918–1920), precursor del moderno Azerbaiyán.
 Resolución de disputas, por sus siglas en inglés Alternative Dispute Resolution.
 Tarifa diaria promedio, por sus siglas en inglés, Average Daily Rate.

Siglas